Mats Rits est un footballeur belge, né le  à Anvers en Belgique. Il évolue comme milieu de terrain.

Carrière 
En 1999, Il fait sont apparition sous la vareuse du Beerschot AC, il avait seulement 6 ans. 
Très vite repéré, il rejoint Ajax Amsterdam en 2011... Ce transfert ne fut pas un succès, il est rétrogradé chez les Jong Ajax.
En 2013, il est revendu au FC Malines, où il retrouvera le terrain et son niveau.
Après 5 très bonnes années sous les couleurs sang et or, il obtient son transfert au Club Bruges KV.
Il y évolue toujours.

Palmarès 
  Club Bruges KV
 Supercoupe de Belgique 
 Vainqueur : 2018
 Championnat de Belgique
 Champion : 2020

Liens externes 
 

Naissance à Anvers
Naissance en juillet 1993
Footballeur belge
Joueur du KV Malines
Joueur du Club Bruges KV
Joueur du K Beerschot Antwerpen Club